Данило Бенедичич (Пристава, Општина Тржич, 16. новембар 1933 —  19. фебруар 2021) био је југословенски и словеначки филмски и позоришни глумац.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1960
!1970
!1980
!1990
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|2
|0
|9
|4
|15
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|0
|1
|2
|3
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|0
|2
|0
|2
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|2
|0
|12
|6
|20
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1962. || Тог лепог дана || Финансијер 
|-
| 1965. || Лажљивица || 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1980. || Трансфер || Главни 
|-
| 1982. || Расељено лице || 
|-
| 1983. || Стрици со ми поведали (ТВ серија)|| 
|-
| 1984. || Весела свадба || стриц Стевек
|-
| 1984. || Љубав || 
|-
| 1985. || Наш човек || 
|-
| 1986. || Време без бајки || 
|-
| 1987. || Живела слобода || 
|-
| 1987. || Љубав нас све води у пропаст || 
|-
| 1988. || Отпадник || 
|-
| 1988. || Бронзова спирала || 
|-
| 1989. || Кафе Асториа || Председник
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1990. || До краја и даље || Судија
|-
| 1990. || Децембарска киша || 
|-
| 1990. || Тамничари || Оскар
|-
| 1995. || Експрес, Експрес || 
|-
| 1995. || Радиодоц || Млакар
|-
| 1996. || Петер ин Петра || Дезурни полицист
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1933.
Умрли 2021.
Југословенски глумци
Словеначки глумци